Дијесинуеве де Абрил има више значења:

 Дијесинуеве де Абрил (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијесинуеве де Абрил (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику